Wickersbach ist ein deutscher Ortsname.
 Wickersbach (Oberharmersbach), Ortsteil der Gemeinde Oberharmersbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Wickersbach, bis 1938 Krajewo, Ort im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945:  Krajewo (Dąbrówno) im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen